Sinapis (lateinisch für „Senf“) steht oder stand für
 die Gattung Senfe
 die Art Weißer Senf
 die Art Acker-Senf
 die Art Schwarzer Senf
 die Gattung Eruca bzw. die Art Senfrauke